Knighton ist der Name folgender Ortschaften:

 Knighton (Wales), eine kleine Minderstadt an der englisch-walisischen Grenze in Powys, Wales
 Knighton (Stafford), ein kleiner Ort in der Gemeinde Stafford in Staffordshire, England
 Knighton (Leicester), ein Vorort von Leicester, England
 Knighton-upon-Teme, ein Dorf in Worcestershire, England.
 Knighton (Newcastle-under-Lyme), eine Wohnsiedlung in der Gemeinde Newcastle-under-Lyme in Staffordshire, England
 Knighton (Isle of Wight), eine Wohnsiedlung auf der Insel „Isle of Wight“ in England
 Knighton (Oxfordshire), eine Wohnsiedlung in Oxfordshire, England

Knighton ist Namensbestandteil folgender Ortschaften:

 West Knighton (Dorset), ein Dorf in Dorset, England
 West Knighton (Leicestershire), ein Vorort von Leicester, England
 Knighton Woods, Teil des Waldes Epping Forests nahe Buckhurst Hill in Essex, England.

Knighton ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Knighton (* 1985), US-amerikanischer Fußballspieler
 Erriyon Knighton (* 2004), US-amerikanischer Leichtathlet
 Leslie Knighton (1884–1959), englischer Fußballtrainer
 Margaret Knighton (* 1955), neuseeländische Vielseitigkeitsreiterin, siehe Margaret Carline
 Zachary Knighton (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler